Tamás Deutsch (ur. 1969) – węgierski pływak, olimpijczyk
 Tamás Deutsch (ur. 1966) – węgierski polityk, eurodeputowany